High Rise, High-Rise oder Highrise steht für:

 High-Rise (Roman), Roman von James Graham Ballard (1975)
 High Rise, Arbeitstitel von Das unsichtbare Auge, US-amerikanischer Fernsehfilm von John Carpenter (1978)
 High Rise (Band), japanische Band
 High Rise (EP), EP der Band Stone Temple Pilots (2013)
 High-Rise (Rennpferd) (* 1995), Rennpferd
 High-Rise (2015), britischer Film von Ben Wheatley
 Highrise (Dokumentarfilme), kanadische Dokumentarfilme von Katerina Cizek (2010–2015)